Abade puede referirse a:
 Abade (España), caserío español, actualmente despoblado, de la parroquia de Arrojo, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, Galicia.
 Abade (Irán), ciudad iraní de la provincia de Fars, distrito de Abadeh-Eghlid.